Dwojenie – operacja technologiczna procesu wyprawy skór na etapie warsztatu mokrego. Polega na przecinaniu skór grubych równolegle do powierzchni. W ten sposób podział na dwa lub więcej płatów pozwala efektywniej wykorzystać surowiec. Dzięki dwojeniu otrzymuje się skórę licową i dwoinę.

Maszyna do wykonywania tej operacji to dwojarka.

Przypisy 

Garbarstwo